Трима́ч може означати:
 Тримач (пристрій) — пристрій, елемент конструкції для тримання чогось.

 Тримач (власник) — власник цінних паперів, а також прав на купівлю (продаж), здійснення певних операцій з цінними паперами тощо.
 Номінальний тримач — юридична особа, зареєстрована в системі ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Джерела